

Toponyme 

 Dewberry (Alberta)
 Dewberry (Indiana)

Bâtiment 
 The Dewberry, hôtel américain situé à Charleston, en Caroline du Sud.